Max Neuenschwander ist der Name folgender Personen:

* Max Neuenschwander (Fussballspieler), Schweizer Fußballspieler 
 Max Neuenschwander (Jurist) (* 1930), Schweizer Jurist und Beamter